Стволино — название нескольких населённых пунктов:
 Стволино — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Стволино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.